Laureaci Fryderyków w kategorii album roku muzyka dawna / album roku muzyka dawna i barokowa.

Między 2008 a 2011 rokiem, a także w 2014 kategoria ta nosiła nazwę album roku muzyka dawna i barokowa.

Lata 1996-2022

Przypisy 

Album, dawna
Muzyka dawna
Muzyka baroku
Nagrody w dziedzinie muzyki poważnej